Гусейн-заде — фамилия. Известные носители:

 Гусейн-заде, Алекпер Гусейн оглы (1884—1967) — советский азербайджанский актёр, заслуженный артист АзССР, лауреат Сталинской премии второй степени (1946).
 Гусейн-заде, Мехти Ганифа оглы (1919—1944) — советский лейтенант, Герой Советского Союза.
 Гусейн-заде, Рауф Алишир оглу (род. 1929) — азербайджанский учёный, первый азербайджанский сириолог, председатель Общественного объединения азербайджанских историков.
 Гусейн-Заде, Сабир Меджидович (род. 1950) — российский математик.